

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ava Lowle Willing, (1868-1958), femme du monde et philanthrope américaine ;
 Charles Willing, (1710-1754), financier américain,
 Charles Willing Byrd, (1770-1828), juge et gouverneur américain ;
 Herbert James Willing, (1878-1943), arbitre de football des Pays-Bas ;
 Nick Willing, (1961- ), réalisateur, écrivain et producteur de films britannique ;
 Thomas Willing, (1731-1821), financier et délégué du Congrès continental ;
 Ute Willing (1958-), actrice de cinéma et de télévision allemande.

Toponymie
 Willing est une ville située dans le comté d'Allegany dans l'État de New York aux États-Unis.
 Willing (Bad Aibling), Ortsteil de Bad Aibling, en Allemagne
 Willing (Kienberg), Ortsteil de Kienberg, en Allemagne
 Willing (Osterhofen), Ortsteil de Osterhofen, en Allemagne
 Willing (Triftern), Ortsteil de Triftern, en Allemagne

Musique
 Ready an' Willing est le quatrième album studio du groupe britannique Whitesnake sorti en 1980.

Voir aussi
 Villing

Homonymie de patronyme